Хоккейный клуб «Темиртау» () — казахстанский хоккейный клуб из Темиртау, который выступает в Pro Hokei Ligasy. Является фарм-клубом Сарыарки.

История 
ХК «Темиртау» образован в 2015 путём слияния двух казахстанских клубов Беркут и Арыстан. Команда завершила свой первый сезон в Чемпионате Казахстана на 6-м месте, а уже в следующем сезоне с 7-ого места сенсационно вышла в финал и стала обладателем серебряных медалей, проиграв столичному Номаду в 7 матче серии до 4 побед. С 2020 выступает в новой Pro Hokei Ligasy.

Состав команды 

Состав команды на официальном сайте клуба

Ссылки 
 Страница клуба на сайте ХК «Сарыарка»

Хоккейные клубы Казахстана
ХК «Сарыарка»
Спортивные клубы Темиртау